

Тополово () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Асеновград.
 Тополово () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Маджарово.